Türkiye 1. Ligi 1991/92 was het vierendertigste seizoen van de Süper Lig.

Kort overzicht van het seizoen
Het seizoen begon op 31 augustus 1991 en duurde tot en met 17 mei 1992.

Beşiktaş JK won de titel voor het derde opeenvolgende jaar, een prestatie die tot dan toe alleen Galatasaray SK (in 1970/71, 1971/72 en 1972/73) en Trabzonspor (in 1978/79, 1979/80, 1980/81) hadden geleverd. Om de feestelijkheden luister bij te zetten bleef Beşiktaş JK het hele seizoen lang ongeslagen, iets wat Galatasaray SK in 1985/86 ook al eens had klaargespeeld, zonder dat jaar evenwel kampioen te worden. Qua aantal kampioenschappen was Beşiktaş JK nu op gelijke hoogte gekomen met Galatasaray SK: acht. Nog altijd op een respectabele afstand van Fenerbahçe SK met z'n twaalf titels; maar daar staat weer tegenover dat die laatste club er tot op heden nooit in zou slagen om drie seizoenen achter elkaar kampioen te worden. De enige andere club die tot nog toe kampioen was geworden, Trabzonspor, bleef inmiddels alweer een tijdje op zes titels staan; wel behaalde die club dit seizoen zijn vierde bekertriomf. Aykut Kocaman werd voor de tweede maal topscorer van de liga; ook de nummer twee van de topscorerslijst, Tanju Çolak, die de oversteek over de Bosporus had gemaakt na vier seizoenen trouwe dienst aan aartsrivaal Galatasaray SK, speelde voor Fenerbahçe SK.

Die laatste club scherpte in eendrachtige samenwerking met Gaziantepspor het record van de meest doelpuntrijke wedstrijd aan: 8-4. Adana Demirspor had inmiddels al een aardige reputatie opgebouwd als het ging om het incasseren van veel tegendoelpunten; dit seizoen lieten de spitsen van Konyaspor Adana Demirspors keeper 8x vissen.

Van de drie gepromoveerde ploegen degradeerden er twee alweer meteen: Adana Demirspor en het veelgeplaagde Samsunspor. De derde nieuweling, Altay SK slaagde er wel in om in de Süper Lig te blijven. De derde degradant van dit seizoen, Boluspor, nam (tot op heden) voorgoed afstand van het voetbal op het hoogste niveau.

Kaart

Eindstand 1991/92

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1991/92

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Samsunspor (kampioen A Grubu 1. Lig 1990/91)
 Altay SK (kampioen B Grubu 1. Lig 1990/91)
 Adana Demirspor (kampioen C Grubu 1. Lig 1990/91)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Zeytinburnuspor (nummer 14 Süper Lig 1990/91)
 Karşıyaka SK (nummer 15 Süper Lig 1990/91)
 Adanaspor (nummer 16 Süper Lig 1990/91)

Topscorers 1991/92

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1991/92